Die Città di Caltanissetta 2016 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Juni 2016 in Caltanissetta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Caltanissetta